Haploskupina O může znamenat:

Haploskupina O (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
Haploskupina O (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA